Клубный чемпионат Океании 1987 () — первый розыгрыш турнира среди клубов-чемпионов стран Океании являлся неофициальным.

Участники 
 Аделаида Сити — победитель чемпионата Австралии 1986 года.
 Ба — победитель чемпионата Фиджи 1986 года.
 Корор — фактически выступала сборная Палау.
 Гуриа — победитель чемпионата Папуа — Новой Гвинеи 1986 года.
 Маунт Веллингтон — победитель чемпионата Новой Зеландии 1986 года.
 Жён Таитьян — победитель чемпионата Таити 1987 года.
 Рейнджерс — победитель футбольной лиги Хониары 1985 года, Соломоновы острова.
 Сен-Луи — победитель чемпионата Новой Каледонии 1985 года.
 Тафеа — фактически выступала сборная Вануату.

Квалификационный турнир

Основной турнир

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте RSSSF 
 Статистика турнира на сайте RSSSF (архив) 

1987
1987 год в футболе